Trinity University kan syfta på:

 Trinity University, Texas – ett privat universitet i San Antonio, Texas, USA
 Trinity Washington University – ett katolskt college för kvinnor i Washington, D.C., USA
 The University of Trinity College – kallades ibland för Trinity University innan colleget gick med i en federation tillsammans med the University of Toronto, i Toronto, Kanada
 Trinity College & University – tidigare namn på en skola baserad i Tortola, Brittiska Jungfruöarna, se Bronte International University

Se även 
 Trinity College – flera